La Serie B 1940-1941 è stata la 12ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 6 ottobre 1940 e il 12 giugno 1941 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Vittorio Sentimenti () e Renato Gei () con 24 reti a testa.

Stagione

Aggiornamenti 
Il  è stato escluso da questa edizione della Serie B su delibera della FIGC per insolvenza: in suo luogo è stato ammesso lo , che solo per la regola del quoziente reti non si era classificato nei primi due posti del girone finale della Serie C per la promozione in cadetteria.

Avvenimenti
Un positivo girone di ritorno permise a  e  di staccare le altre pretendenti sul traguardo e di fare ritorno in Serie A dopo un solo anno di assenza. Le principali inseguitrici furono il  (campione d'inverno) e il , neopromosso e giunto quarto al termine grazie anche a quella che fu in assoluto la miglior difesa del torneo; due tra i 48 gol siglati dai liguri furono del portiere Martini, che contro il  segnò direttamente da calcio di rinvio e nella trasferta contro l' realizzò il rigore del 2-2 finale.

Retrocesse la , destinata a non giocare più campionati cadetti a girone unico per oltre settant'anni; finirono in C anche le due marchigiane  (all’unica sua comparsa fra i cadetti) ed  (che aveva chiuso al quarto posto il campionato precedente), come pure il , staccato nel finale da  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1941-1942.
      Retrocesse in Serie C 1941-1942.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Liguria (22)
 Minor numero di sconfitte: Liguria, Modena e Savona (7)
 Miglior attacco: Modena (74 reti fatte)
 Miglior difesa: Savona (23 reti subite)
 Miglior differenza reti: Modena (+41)
 Maggior numero di pareggi: Udinese (13)
 Minor numero di vittorie: Pro Vercelli (6)
 Maggior numero di sconfitte: Macerata (22)
 Peggiore attacco: Macerata (35 reti fatte)
 Peggior difesa: Macerata (78 reti subite)
 Peggior differenza reti: Macerata (-43)
 Partita con più reti: Lucchese-Modena 2-6 (7ª giornata), Udinese-Pisa 6-2 (13ª giornata), Macerata-Udinese 5-3 (26ª giornata) e Brescia-Pisa 8-0 (33ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 929 gol, per una media di 3,03 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1940 e 1941.
 La Stampa, annate 1940 e 1941.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
1940